Woodbury Glacier, a glacier on Graham Land, British Antarctic Territory

Anglia
Woodbury (Devon)
Woodbury (Dartmouth)
Little Woodbury

Új-Zéland  
 Woodbury

USA 
Woodbury (Connecticut)
Woodbury (Georgia)
Woodbury (Indiana)
Woodbury (Kentucky)
Woodbury (Illinois)
Woodbury (Michigan)
Woodbury (Minnesota)
Woodbury (New Jersey)
Woodbury (Nassau megye, New York)
Woodbury (Orange megye, New York)
Woodbury (Pennsylvania)
Woodbury (Tennessee)
Woodbury (Vermont)
Woodbury megye